Салбиар (,  — Салбиери) — село в Закавказье, расположено в Ленингорском районе Южной Осетии, фактически контролирующей село; согласно юрисдикции Грузии — в Ахалгорском муниципалитете.

География 
Село находится к востоку от райцентра Ленингор (Ахалгор) на границе с собственно Грузией.

История 
В период южноосетинского конфликта в 1992—2008 гг. село входило в состав восточной части Ленингорского района, находившейся в зоне контроля Грузии. После Августа 2008 года, село перешло под контроль властей РЮО.

Население 
Село населено этническими осетинами. По данным 1959 года в селе жило 162 жителя — в основном осетины. По данным переписи 2002 года (проведённой властями Грузии, контролировавшей восточную часть Ленингорского/Ахалгорского района на момент проведения переписи), в селе осталось 17 жителей, из которых осетины составили 94 % (16 человек).

Известные жители и уроженцы 
 Голоев, Владимир Естафьевич (1910—1975), юго-осетинский советский писатель и журналист.

Топографические карты 
 Издание 1989 г.

Примечания 

Населённые пункты Ленингорского района